EIF2B4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 523 амінокислот, а молекулярна маса — 57 557.

Кодований геном білок за функціями належить до факторів ініціації, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як біосинтез білка, поліморфізм, ацетиляція, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки